Осика — рослина

 Осика — село у Коростенському районі Житомирської області

 Осика — українське прізвище.